Феньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Феньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез